Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 1997, classée en catégorie World Series, s'est disputée du 6 au .

Tim Henman remporte le simple messieurs. En finale, il bat Carlos Moyà, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit ATP.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Luis Lobo et Javier Sánchez. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double, le .

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1997 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Sydney

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 1997
Tennis en Australie en 1997
Sydney
Tennis en janvier 1997